Ruen ist der Name folgender Orte:

 ein bulgarisches Dorf in der Oblast Burgas, siehe Ruen (Oblast Burgas)
 ein bulgarisches Dorf in der Oblast Plowdiw, siehe Ruen (Oblast Plowdiw)
 eine bulgarische Gemeinde, siehe Gemeinde Ruen
 ein Gipfel in Bulgarien, siehe hierzu Ruen (Berg)
 ein Gebirge in Mazedonien und Serbien, siehe Ruen (Gebirge)

Sonstiges:
 Ruen-Eisfall, Gletscherbruch auf der Livingston-Insel, Südliche Shetlandinseln, Antarktis